— аниме из франшизы «Space Pirate Captain Harlock». Является прямым приквелом манги и сериала «Галактический экспресс 999». Показ состоялся в 2004 году по телесети «Animax» (платная трансляция).

Сюжет 
Планета Ла Метал, которой управляет королева Прометеум, обречена. Населяющие её существа должны становиться киборгами, чтобы выжить. Мэйтел, покинувшая свою родину, должна решить, с кем она: с её матерью и механоидами, из-за которых продолжаются боль и страдания в Галактике, или с Харлоком и Эмеральдас, свободными людьми, собравшимися во что бы то ни стало с этим покончить.

Роли озвучивали 
 Мэйтел: Сацуки Юкино
 Капитан Харлок / Доктор Бан: Эйдзи Такэмото
 Тотиро Ояма: Каппэй Ямагути
 Эмеральдас: Кикуко Иноуэ
 Королева Прометеум: Кэйко Хан
 Лаурелла: Мика Канаи
 Наска: Мицуки Сайга
 Лампер: Сусуму Тиба
 Бёрнбаррел: Такаси Нагасако
 Яттаран: Такэхару Онити
 Ла Франкенбах Леопард: Ясунори Мацумото
 Тэсс: Ай Симидзу
 Мэл: Хитоми Набатамэ
 Оливер: Дзюнко Минагава
 Кондуктор: Канэта Кимоцуки
 Элизабет: Майко Тода
 Голос за кадром: Масако Икэда
 Алина: Минори Тихара

Список эпизодов

Выпуск на видео 
В Японии аниме вышло от Avex на 6 DVD в 2004—2005 годах. В Италии все серии выпущены компанией «Yamato Video» на 3 DVD в 2007 году. Во Франции в 2005 году издателем «Space Symphony Maetel — L’Intégrale» была фирма «Kazé». Формат — полноэкранный 4:3 (1:33.1). Звук — стерео 2.0.

Музыка 

CD 1 — Everlasting Promise

CD 2 — Wandering Life

Galaxy Legend / Ladybug

Открывающая композиция:
 Everlasting Dream, композитор — Таро Хакасэ.

Закрывающая композиция:
 Galaxy Legend, исполненная Такако Уэхарой. Музыка — Таро Хакасэ, слова — Горо Мацуи. Аранжировка — Рёта Нодзаки, Таро Хакасэ.

Примечания

Ссылки 

OVA
Капитан Харлок
Мультсериалы о космических путешествиях